Miljoenenstad, een stad met meer dan 1 miljoen inwoners
 Megapolis (spel), een online stedenbouwspel